Elimination Chamber steht für:

 Elimination Chamber, Wrestling-Matchart, siehe Wrestling-Matcharten #Elimination Chamber
 WWE Elimination Chamber (auch WWE No Way Out oder WWE No Escape), Wrestling-Veranstaltung der WWE